Агва де Тигре има више значења:
 Агва де Тигре (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва де Тигре (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику